Csalódások, Kisfaludy Károly 1829-ben bemutatott vígjátéki színdarabja
 Csalódások, Kisfaludy Károly 1829-ben bemutatott vígjátéki színdarabjából készített 1973-as tévéfilm Zsurzs Éva rendezésében